Hackenberg heißen folgende geografische Objekte:

 Hackenberg (Effretikon) (550 m), Berg bei Illnau-Effretikon, Kanton Zürich
 Hackenberg (Fischingen) (745 m), Berg bei Fischingen TG sowie ein gleichnamiger Weiler westlich davon, Kanton Thurgau
 Hackenberg (Vellberg) (511,6 m), Berg bei Schneckenweiler, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hackenberg (Wien) (306 m), Berg im 19. Gemeindebezirk Döbling, Wien
 Ouvrage Hackenberg, Bunkeranlage der Maginot-Linie in Frankreich

Orte:
 Hackenberg (Bergneustadt), Ortsteil der Stadt Bergneustadt, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hackenberg (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hackenberg (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hackenberg (Remscheid), Ortsteil der kreisfreien Stadt Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Hackenberg (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hackenberg (Gemeinde Gerersdorf-Sulz), Ortsteil der Gemeinde Gerersdorf-Sulz, Bezirk Güssing, Burgenland

Hackenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Hackenberg (niederösterreichisches Adelsgeschlecht)

 Albert Hackenberg (1852–1912), deutscher evangelischer Geistlicher und Politiker
 Bernhard Hackenberg (1896–1985), deutscher Kommunalpolitiker (Zentrum, NSDAP), Oberbürgermeister der Stadt Gladbeck 
 Hans-Jürgen Hackenberg (* 1950), deutscher Tischtennisspieler
 Heinrich Hackenberg (1898–1951), österreichischer Politiker
 Helmut Hackenberg (1926–1999), deutscher Politiker (SED)
 Kurt Hackenberg (1914–1981), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Peter Hackenberg (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Peter Hackenberg (Basketballspieler), deutscher Basketballspieler
 Richard Hackenberg (1909–1995), deutscher Landespolitiker (CDU)
 Siegrid Hackenberg (1936–1980), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin
 Sigrid Hackenberg (* 1960), deutsch-spanische Künstlerin und Hochschullehrerin
 Thomas Hackenberg (* 1962), deutscher Moderator und Schauspieler
 Ulrich Hackenberg (* 1950), deutscher Manager

Siehe auch:
 Hakenberg
 Haggenberg